Јолоксочитл има више значења:

 Јолоксочитл (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јолоксочитл, Сантијаго Јолоксочитл (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јолоксочитл, Ескобиљал (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику